JongerenInfoLife (JIL)
Al-Jil (Jil)